Tomice, comune della Repubblica Ceca 
 Tomice, comune della Polonia